Ricorso per cassazione – nel processo civile
 Ricorso per cassazione – nel processo penale